YXE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Saskatoon-John G. Diefenbaker di Saskatoon (Saskatchewan) (Canada)